est une série télévisée d'animation germano-austro-japonaise créée par Nisan Takahashi d'après le roman de Waldemar Bonsels intitulé Maya l'abeille et ses aventures.

La production initiale comptait 52 épisodes de 22 minutes. Elle fut diffusée à partir du  sur TV Asahi. En France, la série a été diffusée à partir du  sur TF1. Au Québec, la série a été diffusée à partir du  à Premier Choix, puis en clair à partir du  à Radio-Québec et rediffusée à partir du  au Canal Famille.

Une deuxième série créée en 1982, coproduite avec l'Allemagne, intitulée en japonais , compte également 52 épisodes de 22 minutes.

En 2008, Studio 100 fait acquisition de la société allemande EM.Entertainment qui était jusqu'alors propriétaire de la série télévisée. En 2012, le studio produit une saison en images de synthèse de 78 épisodes de 13 minutes.

Une autre saison est en production et sortira courant 2016. La saison 1 est diffusée sur Tiji depuis 2012, et sur Gulli depuis .

Synopsis 
Cette série, destinée aux enfants, met en scène les aventures de la jeune abeille Maya qui, à peine sortie de son alvéole, n'a qu'une envie : découvrir le monde en compagnie de ses amis Willy l'abeille, Flip la sauterelle, Max le ver de terre et Alexandre la souris.

Épisodes

Première série (1975-1976)

Deuxième série (1982-1983)

Troisième série (2012-2013)

Droits dérivés 
 Les personnages des séries télévisées furent utilisés dans différents pays par de nombreuses entreprises pour les produits les plus divers.
 L'éditeur allemand "Bastei Verlag" produisit entre 1976 et 1981 une série de bande dessinée (163 épisodes) reprise dans plusieurs autres pays, par exemple l'éditeur Brugera en Espagne ou l'éditeur Rhodania en langue française. Aujourd’hui de nombreuses entreprises s’associent à la marque Maya l’abeille : Art & Craft (fèves), Bulkypix (applications mobiles et mini jeux en ligne), Sodirep (textile), Arkopharma (gelée royale),…

Doublage

Voix françaises

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Maya l'abeille : personnage de fiction
 Karel Svoboda : compositeur de la musique du générique
 Évolution de l'univers de Maya l'abeille

Liens externes 
 
 
 Fiche de la série sur Planète Jeunesse

Série télévisée créée en 1975
Série télévisée disparue en 1976
Série télévisée japonaise des années 1970
Série télévisée autrichienne des années 1970
Série télévisée allemande des années 1970
Série télévisée de TV Asahi
Série d'animation japonaise
Série d'animation allemande
Série d'animation autrichienne
Animation réalisée par Nippon Animation
Maya l'abeille
Studio 100
Insecte dans l'art
Série d'animation doublée au Québec
Série télévisée pour la jeunesse